Margo är ett släkte av tvåvingar. Margo ingår i familjen Marginidae. 

Margo är enda släktet i familjen Marginidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Tvåvingar
Margo